Tokajer Weingebiet bezeichnet:
 Tokaj-Hegyalja, das ungarische Tokajer-Gebiet
 Tokajská vinohradnícka oblasť, das slowakische Tokajer-Gebiet